Новоекатери́новская — станица в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Новая Екатериновская,
 Ново-Екатериновская,
 Ново-Екатериновское.

География 
Расстояние до краевого центра: 31 км.

Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
Хутор Тёмнолесский была основан в 1792 году отставными казаками и солдатами Стрижаментских редутов и крепостей.

В 1916 году хутор Тёмнолесский Лабинского отдела переименован в станицу Ново-Екатериновску.
 
На 1 марта 1966 года станица числилась в составе Дворцовского сельсовета.

До 16 марта 2020 года станица входила в состав упразднённого Стародворцовского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (88 %).

Инфраструктура 
 Основная общеобразовательная школа № 21. Образована 14 октября 1918 года как начальная школа станицы Екатериновской.
 Фельдшерско-акушерский пункт

Люди, связанные со станицей 
 Михаил Трифонович Сотников (1917—1945), Герой Советского Союза, уроженец станицы Новокатериновской

Памятники 
 Братская могила двух красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и двух лётчиков, погибших в борьбе с фашистами. 1918—1920, 1942, 1948 года

Кладбища 
На южной окраине станицы расположено общественное открытое кладбище площадью 8 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района